Bajki świata lub Animowane bajki świata (oryg. Animated tales of the world, 2002-2004) – to produkcja międzynarodowa. Cykl filmowy, na który składają się zrealizowane w różnych krajach świata filmy animowane na podstawie baśni i legend. Polską część produkcji zrealizowało Telewizyjne Studio Filmów Animowanych w Poznaniu dla TVP i Children's Television Trust International.

Twórcy 
 Reżyseria: Witold Giersz, Waldemar Szajkowski, Anna Dudek
 Zdjęcia: Krzysztof Napierała
 Scenografia: Anna Dudek
 Muzyka: Zbigniew Kozub
 Montaż: Krzysztof Napierała
 Redakcja: Krystyna Chojnacka
 Kierownictwo produkcji: Mariola Feliszkowska
 Producent wykonawczy: Andrzej Serdiukow (TVP)
 Producent: Ewa Sobolewska

Wersja polska 
Wersja polska: Telewizyjne Studia Dźwięku w Warszawie
Wystąpili:
 Andrzej Gawroński
 Iwona Rulewicz
 Jolanta Wilk
 Krystyna Królówna
 Joanna Orzeszkowska
 Grzegorz Wons
 Tomasz Bednarek
 Beata Jankowska
 Piotr Bajor
 Stanisław Brudny
 Krzysztof Strużycki
 Marcin Przybylski
 Józef Mika
 Jacek Jarosz
 Włodzimierz Press
 Anna Apostolakis
 Brygida Turowska
i inni

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 
 
 Kwiat paproci na stronie “TV Studio Filmów Animowanych Sp. z o.o.” w Poznaniu
 Czerwone wzgórze na stronie “TV Studio Filmów Animowanych Sp. z o.o.” w Poznaniu

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Polskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2001
Telewizyjne seriale antologiczne